Prägung steht für:

 Prägung (Verhalten), irreversible Form des Lernens
 Münzprägung, mechanischer Vorgang der Formgebung
 genomische Prägung oder Imprinting, Vererbungsprinzip
 Prägung, in der Immunologie der Reifungsprozess von Immunzellen, siehe Thymus #Aufbau und Funktion

Siehe auch:
 Verprägung (bei Blechbauteilen)
 Fehlprägung (Begriffsklärung)
 Einprägen (Papierdruck)
 Gaufrieren (Prägen von Erzeugnissen)